Шон Джамброун (; род. 30 мая 1999) — американский актёр. Известен по роли Адама Голдбрга в ситкоме «Голдберги» и Рона Так-Себе в полнометражном фильме «Ким Пять-с-плюсом» на канале Дисней.

Биография 
Шон родился в Сент-Джозефе (Мичиган) в итальяно-немецкой семье и вырос в Парк-Ридж, штат Иллинойс, где он учился в средней школе Линкольн и средней школе штата Мэн-Саут. С 2019 года он живёт в Лос-Анджелесе, но часто посещает Парк-Ридж.

Карьера 
Он начал сниматься в возрасте 9 лет в рекламных роликах для Макдоналдс. В сентябре 2013 года Джамброун получил роль Адама Голдберга, младшего ребенка семьи Голдберг в сериале «Голдберги». Также озвучивал Джеффа Рэнделла в мультсериале «Кларенс» и терьера Расселла в фильме «Безумие Рассела».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США